Kernic steht für:
 Kernic (Plounévez-Lochrist), Ort in der Gemeinde Plounévez-Lochrist, Département Finistère, Frankreich

Kernic ist der Nachname folgender Personen:
Anka Kernic (1886–1949), kroatische Opernsoubrette
Beatrix Kernic (1870–1947), kroatisch-österreichische Opernsängerin
Franz Kernic (* 1960), österreichischer Offizier (Oberst), Historiker, Politikwissenschaftler und Soziologe

Siehe auch:
 Allée couverte von Kernic, Galeriegrab im Département Finistère, Frankreich